Viqueira est un nom propre galicien qui peut faire référence à :

Patronyme 	 

  (1957-2016), journaliste espagnole galicienne ; 
 Emilio Viqueira (1974-), footballeur espagnol	galicien ;
  (1941-), scientifique et écrivain espagnol galicien ;
  (1952-), avocat et homme politique argentin ;
 , médecin et collectionneur espagnol galicien ;
  (1964-), chanteuse argentine de tango et de folklore ;
  (1955-), homme politique espagnol galicien, maire d’Ordes ;
  (mort en 2015), joueur de gaïta espagnol galicien ;
  (1960-), reporter américain ;
  (1934-), médecin et homme politique espagnol galicien ; 
  (1886-1924), écrivain espagnol galicien.

Patronyme hispanique
Patronyme galicien